Donaldson steht für:
 Donaldson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Donaldson International Airways, britische Fluggesellschaft (1964–1974)
 Donaldson (Modelabel), belgisches Prêt-à-porter-Label (gegründet 1985)
 Donaldson Company, US-amerikanischer Filterhersteller (gegründet 1915)

Donaldson ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Donaldson (Arkansas), im Hot Spring County
 Donaldson (Indiana), im Marshall County
 Donaldson (Kentucky), im Trigg County
 Donaldson (Michigan), im Chippewa County
 Donaldson (Minnesota), im Kittson County
 Donaldson (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Donaldson (Warren County, Pennsylvania)
 Donaldson (Hampshire County, West Virginia)
 Donaldson (Webster County, West Virginia)
 Donaldson Heights, im Greenville County, South Carolina
 Donaldson Mill, im Winston County, Alabama

geografischer Objekte:
 Mount Donaldson, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

im NRHP gelisteter Objekte:
 Donaldson Court Apartments, in University City, Missouri, ID-Nr. 83004032
 Donaldson House, in Saranac Lake, New York, ID-Nr. 92001477
 Donaldson-Bannister House and Cemetery, in Dunwoody, Georgia, ID-Nr. 09000585

Siehe auch:
 Donelson